ZK steht für:

 ZK (Band), Punkband aus Düsseldorf
 ZK (Rapper), der dänische Rapper Zaman Kilic
 ZK OSS, Webframework

Abkürzung für:

 Great Lakes Airlines, US-amerikanische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Nordkorea, nach dem ICAO-Code
 Zellkern in der Biologie, enthält das Erbgut
 Zellenkühler, zur Abkühlung von erwärmtem Kühlwasser
 Zentrale Klassenarbeit werden an Gymnasien speziell in Baden-Württemberg die Klassenarbeiten genannt
 Zentralkomitee, oberste Entscheidungsgremien bei kommunistischen Parteien
 Zero-Knowledge-Beweis, Protokoll aus dem Bereich der Kryptografie
 ZK Holding, Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe
 Zollkodex, EU-Verordnung zur europaweiten Vereinheitlichung der Zollvorschriften, siehe Zollkodex der Union
 Zungenkuss, Berührung der eigenen Zunge mit der des Partners
 Zugkraft-Einheit, historische Maßeinheit in der Landwirtschaft
 Zürcher Kommentar, Reihe von Gesetzeskommentaren in der Schweiz
 Zuschlagskalkulation, betriebswirtschaftliches Instrument zur Angebotspreisermittlung
 Zutrittskontrolle zum berechtigten Zugang von Personen
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Neuseeland, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Griechenland: Athen
 Norwegen: Tromsø in der Provinz Troms og Finnmark
 Polen: kreisfreie Stadt Koszalin

z. K. steht als Abkürzung für:

 zur Kenntnisnahme bzw. Zur Kenntnis, ein Geschäftsgangvermerk, der der Unterrichtung anderer Stellen und Sachbearbeiter über einen Vorgang dient

Siehe auch:
 Zentralkomitee (Begriffsklärung)

 
ZK